Hrvatski otoci:
 Brušnjak (Sit), kod Sita
 Brušnjak (Žut), kod Žuta
 Veli Brušnjak
 Mali Brušnjak